Sono REM (movimento rápido dos olhos), estágio do sono
 R.E.M. - banda de rock dos Estados Unidos
 Rem (física) - unidade de medida de radiação
 Rem - personagem de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 Reconhecimento de entidade mencionada
 Radiação eletromagnética

Desambiguação